Chrosna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Chrosna, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Chrosna, village de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Chrośna, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.